La Fête des cerises de Sefrou, au Maroc (inscrite par l'Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité)
 La Fête des cerises de Miliana, en Algérie
 L'ancienne Fête des cerises de Guerting, en France